Влади́мир Ши́шкин: Шишкин, Владимир Александрович (1941—2012) — конструктор транспортных энергетических установок, заместитель директора НИКИЭТ имени Н. А. Доллежаля.
 Шишкин, Владимир Васильевич (1938—1990) — советский шахматист.
 Шишкин, Владимир Владимирович (род. 1964) — советский и российский бегун-барьерист.
 Шишкин, Владимир Игоревич (род. 1991) — российский боксёр-профессионал.
 Шишкин, Владимир Николаевич (1862—1920) — русский военачальник, генерал-майор, деятель Белого движения.
 Шишкин, Владимир Петрович (род. 1990) — российский волейболист.
 Шишкин, Владимир Сергеевич (1950—2014) — российский учёный-зоолог, орнитолог, художник-анималист и поэт.
 Шишкин, Владимир Фёдорович (1919—1986) — советский артист кино и оперетты.